Kruit ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Kruit (* 1940), niederländische Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Marieke Kruit (* 1968), Schweizer Politikerin (SP)
 Riko Kruit (* 1974), niederländischer Korfballspieler und -trainer